Drei Schiffe der United States Navy trugen den Namen USS Blue Ridge:

 USS Blue Ridge (1918), ein Dampfschiff, in Dienst von 1918 bis 1919
 USS Blue Ridge (AGC-2), ein Flaggschiff der Appalachian-Klasse, in Dienst von 1943 bis 1947
 USS Blue Ridge (LCC-19), das Typschiff der Blue-Ridge-Klasse, in Dienst seit 1970

Blue Ridge